Les arrêts de la Cour suprême des États-Unis sont organisés par volume dans le United States Reports.  Ceci est la liste de ces volumes de l’U.S. Reports. Les liens conduisent au contenu de chaque volume.

Volumes 1-200

Volumes 201-400

Volumes 401-600

Source

Liste en rapport avec le droit
Liste en rapport avec les États-Unis